Финал Мирового тура ATP Challenger 2012 () — второй в истории финальный турнир международного профессионального мужского теннисного тура ATP Challenger, турниры которого представляют собой следующую по уровню ступень в профессиональной теннисной иерархии после турниров АТР-тура. Розыгрыш приза прошёл с 27 ноября по 1 декабря 2012 года на крытых хардовых кортах в спорткомплексе Ginásio do Ibirapuera бразильского Сан-Паулу.

Схема отбора и розыгрыша 
В турнире принимали участие восемь теннисистов: семь из них отбирались ATP по специальному рейтингу, а ещё один участник получил от организаторов специальное приглашение вне зависимости от его достижений в сезоне на соревнованиях этой категории.

Участники турнира, как и в финале Мирового тура АТР, разбиваются на две группы по четыре игрока. Члены каждой группы играют между собой по круговой системе, определяя двух лучших. Затем первое место группы А играет со вторым местом группы B, а первое место группы B со вторым местом группы А в полуфиналах, победители которых встречаются в финальном матче.

Квалификация 
В финал Мирового тура ATP Challenger вышли семь лучших игроков сезона в этом туре по состоянию на 14 ноября 2012 года. Рейтинг определялся по десяти лучшим результатам. Восьмым участником стал лучший теннисист Бразилии (организатора турнира) Томас Белуччи.

Итоговый список участников финала. 
 Золотистым цветом выделены теннисисты, отобравшиеся на финал тура в Сан-Паулу.

Ход турнира

Групповой раунд 
Золотистым выделены игроки, занявшие два первых места в своих группах.

Зелёная группа 

Примечание: При равенстве побед выше стоит теннисист : (1) проведший большее число матчей, (2) одержавший победу в личной встрече.

Жёлтая группа 

Примечание: При равенстве побед выше стоит теннисист, одержавший победу в личной встрече.

Финальные раунды

Призовые очки и суммы выигрыша 

В случае победы во всех пяти матчах победитель турнира получит 125 рейтинговых очков и приз в размере 91 200 долларов. Общая сумма призовых в турнире составляет 220 000 долларов.

Примечания

См. также 
 Финал мирового тура ATP 2012
 Итоговый чемпионат WTA 2012
 Турнир чемпионок WTA 2012

Ссылки 
 Официальный сайт

Бразилия
Теннис
Ноябрь 2012 года
Декабрь 2012 года
2012